Георгий VI (Георгий Малакия Абашидзе) (, ?— 15 октября 1722) — князь Абашидзе (1684—1722), царь Имеретии (1702—1707)), сын знатного имеретинского князя Пааты Абашидзе (ум. 1658).

Биография 
Малакия был младшим братом князя Пааты Абашидзе. Паата Абашидзе (1658—1684), которому принадлежала область Аргвети, был женат на Дареджан, дочери имеретинского царя Баграта V Слепого.

В 1684 году после смерти своего старшего брата Пааты Малакия Абашидзе, бывший ранее монахом, принял имя Георгия и унаследовал Аргвети (родовые земли князей Абашидзе). Георгий Абашидзе женился на бывшей жене гурийского князя Георгия Гуриели. В 1690 году Георгий Абашидзе отказался признавать новым имеретинским царём Арчила. Зимой Георгий Абашидзе договорился с Георгием Липартиани и пригласил из Картли свергнутого имеретинского царя Александра IV. Однако большинство крупных имеретинских вельмож сохранили верность новому царю Арчилу. В битве при Годогани Александр IV и его союзники потерпели поражение. Царь Александр вторично вынужден был бежать в Картли.

В 1691 году Александр IV с помощью турецкого войска захватил Имерети и изгнал оттуда Арчила. Имеретинский царь Александр женился на 10-летней Тамаре, дочери князя Георгия Абашидзе. В 1695 году Георгий Абашидзе участвовал в организации свержения имеретинского царя Александра IV, который был убит.

В 1696 году князья Георгий Абашидзе и Георгий Липартиани посадили на царский престол в Имерети самозванца Георгия V Гочашвили, объявив его родственников царской династии. Георгий Абашидзе женил царя Георгия на своей дочери Тамаре. В 1696—1698 годах от имени царя Георгия V Гочашвили в Имерети правил его тесть Георгий Абашидзе.

В 1698 году Георгий Абашидзе вместе с другими имеретинскими вельможами отстранил от престола царя Георгия V и призвал в Имеретию прежнего царя Арчила. Георгий Абашидзе дважды предлагал царю Арчилу жениться на своей дочери Тамаре. В 1698 году на царский престол в Имеретии вновь вступил Арчил, который процарствовал шесть месяцев.

В следующем 1699 году ахалцихский паша Селим-паша с турецким войском вступил в Имерети и посадил на царский престол Симона, старшего сына царя Александра IV. Новый царь Симон заключил родственный союз с Георгием Абашидзе. Абашидзе отнял у Наскида Яшвили свою дочь Анику и женил царя Симона на ней. После смерти своей первой жены Георгий Абашидзе женился на вдове Папуны Эристави, дочери Бежана Лордкипанидзе и матери Шошоты Эристави. Эти брачные союзы ещё более укрепили положение Георгия Абашидзе в Имеретинском царстве. Вскоре между царицей Тамарой и новым царём Симоном началась вражда. Тамара не могла смириться с правлением Симона и своей сестры Аники. Симон вынужден был бежать из Кутаиси и Картли. В Имерети стали править Георгий Абашидзе и его дочь Тамара. Георгий Абашидзе, помогая своему другу и союзнику Георгию Липартиани, совершил карательный поход в Лечхуми, заставив жителей подчиниться власти Липартиани. Вскоре Тамара Абашидзе вышла замуж за Георгия Липартиани, который развёлся со своей первой женой. Тамара Абашидзе стала именоваться царицей Одиши и Имерети. Вскоре Георгий Абашидзе с имеретинским войском совершил карательный поход на область Рача, разорил, сжег и покорил жителей своей власти.

В 1701 году гурийский князь Мамия III Гуриели решил посадить на царский престол Симона. Гуриели предложил ахалцихскому паше прислать к нему Симона, обещая посадить его на царский трон. Мамия Гуриели заставил Симона развестись с Аникой, дочерью Георгия Абашидзе, и жениться на своей сестре. Оскорбленный этим Георгий Абашидзе соединился с Георгием Липартиани и расположился с войском в Сачилао. Союзники предложили князю Мамии Гуриели убить царя Симона и самому занять царский престол. Однако сам Мамия Гуриели не захотел сам убивать Симона и разрешил им самим сделать это. Абашидзе и Липартиани отправили убийц в лагерь царя Симона, который был застрелен из ружья. Георгий Абашидзе посадил на царский престол в Имерети гурийского князя Мамию Гуриели. Вскоре Георгий Абашидзе остановил вторжение картлийского царя Ираклия. Георгий Абашидзе договорился с вельможами Ираклия, которые убедили своего царя вернуться в Картлийское царство. Мамия Гуриели не имел никакой реальной властью над царскими доходами и владениями, всем распоряжались Георгий Абашидзе и его дочь Тамара. В 1702 году Мамия Гуриели отказался от трона и уехал в Гурию.

В том же 1702 году Георгий Абашидзе занял царский престол в Имерети. Георгий Липартиани, правитель Одиши, обратился к своему союзнику Абашидзе, прося у него помощи против абхазов. Абхазы совершали набеги на Одиши (Мегрелию), пленяя и убивая местное население. Георгий Абашидзе собрал войско и двинулся в поход на Абхазию. Абхазский князь Ростом Шервашидзе не смог сопротивляться превосходящим силам противника. Абашидзе опустошил территорию Абхазии и захватил богатую добычу. Георгий Абашидзе примирил своего союзника Георгия Липартиани с Ростомом Шервашидзе, отнял у абхазского князя земли до реки Эгреси и взял заложников. Со временем Георгий Абашидзе перестал выплачивать взятки ахалцихскому паше Исак-паше. Исак-паша отписал донос на Абашидзе в Стамбул. Турецкий султан Мустафа приказал эрзурумскому паше совершить поход на Имерети и посадить на царский трон Георгия, младшего брата царя Симона. Георгий Абашидзе взял клятву на верность у всех жителей и стал готовиться к обороне. Князья Гуриели и Дадиани согласились оказать ему военную помощь. Георгий Абашидзе собрал войско и перекрыл горные перевалы. Турки-османы вторглись в Имерети и Одиши. Князь Мамия Гуриели изменил Абашидзе и перешел на сторону турецкого сераскира. Георгий Микеладзе, враждовавший с Липартиани, также перешёл на сторону турок. Турки-османы опустошили область Аргвети, вотчину Абашидзе. После смерти османского султана Мустафы II и вступления на трон Ахмеда III турецкое командование прекратило военные действия в Имерети. Георгий Абашидзе встретился с помощником эрзурумского паши и заключил перемирие. Георгий Абашидзе вынужден был разрушить крепость Шорапани, выдал заложником и преподнес богатые дары. По требованию турок Абашидзе усыновил и стал опекуном Георгия VII, сына покойного имеретинского царя Александра IV. Порта признала Георгия VII новым царём Имерети. По распоряжению Абашидзе имеры перекрыли горы Персати и перебили многих турок. В боях с имерами был ранен ахалцихский паша Исак-паша. Имеры обратили турок в бегство и отбивили большую добычу, захваченную в Имерети. В 1703 году после отступления турецких войск из Имерети и Гурии Георгий Абашидзе вновь захватил царский престол. Георгий VII, опасаясь Абашидзе, укрылся в крепости Кутаиси. Однако другой имеретинский вельможа Георгий Микеладзе сохранил верность царю Георгию VII и женил его на Родам, дочери бывшего картлийского царя Георгия XI.

Вскоре между Георгием Абашидзе и Георгием Микеладзе началась вражда. Георгий Абашидзе, пользуясь поддержкой князей Гуриели и Дадиани, изгнал своего противника Микеладзе из его родовых владений. Липартиани, союзник Абашидзе, захватил земли Чиладзе-Микеладзе, а сам Георгий Микеладзе бежал в Картли. Между тем картлийский царь Вахтанг VI предложил Георгию Абашидзе заключить родственный союз и прислать в Картли своего сына Левана Абашидзе, который должен был жениться на царской дочери и унаследовать земли картлийских Абашидзе. Георгий Абашидзе вначал согласился, но затем передумал, получив информацию о том, что его сын Леван будет отправлен царём Картли к персидскому шаху. Тогда царь Картли Вахтанг стал поддерживать царя Имерети Георгия VII, который неоднократно просил у него помощи против Абашидзе.

В 1707 году при содействии царя Картли мтавар Шошота Эристави и католикос перешли на сторону Георгия VII и провозгласили его новым царём Имерети. Георгий VII потребовал от Георгия Абашидзе, чтобы он отказался от всех захваченных им царских земель и вернулся в свою вотчину. Георгий Абашидзе попытался примириться с царём Георгием при посредничестве католикоса, но ничего не смог добиться. Имеры оставили Абашидзе и перешли на сторону царя Георгия. Георгий Абашидзе призвал на помощь своего родственника, мегрельского князя Георгия Липартиани (ум. 1715), который прибыл к нему со своим войском. В бою у села Ваке Георгий Абашидзе одержал победу над сторонниками царя.

В 1709 году на сторону законного царя Георгия VII перешли сыновья Георгия Липартиани, а затем племянники Георгия Абашидзе. Царь Георгий с войском выступил из Кутаиси и осадил Абашидзе в крепости Кацхи. Георгий Липартиани и эристав Рачинский, перешедший на сторону Абашидзе, собрали свои силы и стали в Парцханаканеви. Георгий Абашидзе вышел из крепости к ним на соединение. Царь Георгий решил помешать им соединиться и внезапно ночью напал на лагерь Липартиани и эристава, которые были разбиты. Узнав о поражении своих союзников, Георгий Абашидзе отступил и укрылся в крепости Свери. После победы царь Георгий вернулся к крепости Кацхи, обороной которой руководил Паата Абашидзе. Не получив помощи от отца, Паата Абашидзе вскоре сдался, царь Георгий занял Кацхи и продал всех жителей в рабство. Оттуда царь двинулся на крепость Свери, где находился сам Георгий Абашидзе, но нге смог её взять и вынужден был отступить. Вскоре по приглашению картлийского царя Вахтанга Георгий Абашидзе отступил из Сверской крепости в Картли.

В 1711 году Георгий Липартиани с другими знатными мтаварами изгнали из Имерети царя Георгия VII и посадили на царский престол гурийского князя Мамию Гуриели. Мамия Гуриели, заняв царский трон, развёлся со своей женой Еленой Абашидзе, дочерью Георгия Абашидзе, и женился на Тамаре, сестре эристава Рачинского. Георгий VII бежал в Картлийское царство, где в Гори был принят самим царём Вахтангом. Вместе с Вахтангом находился и Георгий Абашидзе. Царь Георгий потребовал от Вахтанга вдыать ему Абашидзе, который был его кровным врагом. Но картлийский царь смог примирить Георгия VII и Георгия Абашидзе, взял у последнего в заложники сына и дочь. Сам Георгий Абашидзе возвратился из Картли в Имерети. С этого времени Георгий Абашидзе отошёл с политической сцены. Во главе рода стал его племянник Зураб Абашидзе.

В 1722 году князь Георгий Абашидзе уехал ко двору картлийского царя Вахтанга VI, где скончался в Тбилиси.

Дети 
 Паата Абашидзе (ум. 1742)
 Леван Абашидзе (ум. 14.12.1757)
 Елена Абашидзе, жена (с 1698 года) князя Гурии Мамии Гуриели, в разводе с 1711 года
 Тамара Абашидзе (ум. 1708), 1-й муж (с 1691 года): царь Имеретии Александр IV, 2-й муж (с 1696 года): царь Георгий V Гочашвили, 3-й муж (с 1700 года): Георгий Липартиани, князь Мегрелии (1691—1704, 1710—1715)
 Аника (Анна) Абашидзе (ум. 1731), жена (с 1698 года) царя Имеретии Симона, в разводе с 1701 года
 неизвестная по имени дочь, жена (с 1712 года) царя Имеретии Георгия VII, в разводе с 1713 года
 Мариам Абашидзе, жена (с 1717 года) князя Вахушти Багратиони (1696—1772), внебрачного сына картлийского царя Вахтанга VI.

Литература 
 Вахтанг Гурули, Мераб Вачнадзе, Михаил Александрович Бахтадзе. История Грузии (с древнейших времен до наших дней).
 Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского: Жизнь Имерети.

Родившиеся в XVII веке
Георгий 06